Ñuble steht für:
 Región de Ñuble, die 2018 gegründete XVI. Region in Chile mit der Hauptstadt Chillán
 Río Ñuble, Fluss in Chile
 Reservat Ñuble, Nationalreservat in Chile
 U-Bahnhof Ñuble, U-Bahnhof in Santiago de Chile
 Campus Ñuble der Universidad de Chile, siehe Instituto Profesional de Chillán
 Ñuble Unido, früherer Name des Sportvereins Deportivo Ñublense